Трамблі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 120 км на південь від Діжона, 23 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 390,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трамблі на сайті французького Національного інституту географії
 Трамблі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трамблі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трамблі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трамблі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара